Leiophasma är ett släkte av insekter. Leiophasma ingår i familjen Anisacanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Leiophasma